Японская соккер-лига 1972 Дивизион 2 —1-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1972

Ссылки
RSSSF 

Япония
1972
Спорт в Японии в 1972 году